Sinton – città del Texas
Sinton – asteroide
Andy Sinton – calciatore britannico
David Sinton – industriale irlandese-statunitense
John Alexander Sinton – medico e militare britannico